Грузия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в первый раз за свою историю и завоевала две бронзовые медали. Сборную страны представляли 34 спортсмена (27 мужчин и 7 женщин).

Бронза 
 Дзюдо, мужчины — Сосо Липартелиани.
 Борьба, мужчины — Эльдар Куртанидзе.

Результаты соревнований

Бокс 

 Мужчины

Борьба 

Мужчины
 'Греко-римская борьба

 Ссылки 
 Сборная Грузии на сайте Sports-reference.com''

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года